Тру́бная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Трубная улица — улица в Курске.
 Трубная улица — улица в Липецке.
 Трубная улица — улица в Москве.
Трубная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Трубная улица — улица в Донецке.
 Трубная улица — улица в Харькове.